Tunebite ist eine Mediensoftware der in Karlsruhe beheimateten Audials AG (ehemals RapidSolution) und war ursprünglich als Audiorekorder konzipiert, der sich inzwischen zu einem gegenüber den ersten Versionen der Software umfangreicheren Rekorder und Medienkonverter für Audio (Musik, Hörbuch etc.), Video (Filme, Clips etc.), Internetstreams usw. entwickelt hat.

Heute kann Tunebite als Bestandteil von Audials One (wie auch der Radiotracker und Mediaraptor) oder als eigenständige Software betrieben werden.

Geschichte 
Seit 2004 können Anwender von Tunebite durch das Abspielen von kopiergeschützten Inhalten und durch die gleichzeitige Wiederaufnahme auf urheberrechtlich einwandfreie Art und Weise Privatkopien für den Eigenbedarf aufnehmen. Seit 2007 bearbeitet Tunebite auch Videodateien.

Streamingrekorder 
Mit Audials Tunebite kann laut Hersteller Musik aus dem Internet, z. B. von Seiten wie Simfy oder Spotify aufgenommen werden. Die Software ist offenbar in der Lage, Musikstücke aus dem Stream zu erkennen, auszuschneiden und als MP3 zu speichern. Neben dem Mitschnitt von Musik können mit Hilfe der Software außerdem Videos und Filme von beliebigen Internetseiten aufgenommen und in verschiedenen Dateiformaten für sämtliche Geräte gespeichert werden.

Universalkonverter 
Mit Tunebite können Audio- und Videodateien in eine Vielzahl an Dateiformaten umgewandelt werden. Unterstützt werden im Folgenden die Wichtigsten der 100 unterstützten Formate aufgezählt: 3GP, 3ivx, AAC, AC3, AIFF, ASV, AU, AVI, DIVX, DV, FLAC, FLV, H.264, M4B, M4P, M4V, MKV, MOV, MP2, MP3, MP4, MPEG, MPEG4, MPG, OGG, WAV, WebM, WMA, WMA Pro, WMV und XVID.

Auszeichnungen 
Tunebite hat bereits einige Auszeichnungen von deutschen und internationalen Fachzeitschriften erhalten. Nennenswert sind:

 PC Praxis (2006)
 com! (2006, 2007 und 2008)
 about.com (2007)
 PC go (2008)
 Computertip.de (2008)
 Winload.de, Battle Award (2009)

Weblinks 
 Offizielle Tunebite-Webseite
 Offizielle Webseite des Herstellers
 Anleitung zur Nutzung von Tunebite im Zusammenhang mit Napster

Windows-Software